Tian Zhandong (chiń. 田占东, ur. 13 kwietnia 1983 w Tonghua) – chiński skoczek narciarski, reprezentant Instytutu Wychowania Fizycznego w Jilin (吉林体育学院). Olimpijczyk (2006), uczestnik mistrzostw świata (2005) oraz uniwersjady (2005, 2007 i 2009). W latach 2004–2020 rekordzista Chin w długości skoku narciarskiego. Medalista chińskich igrzysk zimowych.

Przebieg kariery 
13 grudnia 2003 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 32. miejsce w konkursie w Lillehammer. 26 grudnia 2003 w Sankt Moritz zdobył pierwsze punkty po zajęciu 22. pozycji. 31 grudnia 2003 w Garmisch-Partenkirchen zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Zajął w nich 67. miejsce spośród 69 sklasyfikowanych zawodników. Dwa miejsca wyżej znalazł się inny reprezentant Chin, Li Yang. W ciągu całego sezonu nie udało mu się awansować do konkursu głównego. 18 stycznia 2004 skoczył 121,5 metra podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen. Jest to jego rekord życiowy, a do stycznia 2020 był to także rekord kraju.

29 grudnia 2004 Tian zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce w Oberstdorfie. Wziął udział w Zimowej Uniwersjadzie 2005, zajmując 27. miejsce na skoczni normalnej i 17. na skoczni dużej. Uczestniczył również w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005. Indywidualnie na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach, a na skoczni dużej był 44. W zawodach drużynowych reprezentacja Chin w obu konkursach zajęła 14. miejsce.

9 lipca 2005 zajął 6. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Velenje. W sezonie 2005/2006 trzykrotnie wystąpił w Pucharze Świata: był 45. w Engelbergu, a także 43. i 50. w Sapporo. Zajmował miejsca w drugiej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego: 18. w Sankt Moritz i 11. w Braunlage. Wystąpił też w zawodach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 na skoczni w Pragelato. W zawodach drużynowych Chińczycy zajęli ostatnie, 16. miejsce. Zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej Tian nie uzyskał awansu do zawodów indywidualnych. Zajął odpowiednio 39. i 38. miejsce.

W kolejnych sezonach rzadko brał udział w zawodach międzynarodowych. Na uniwersjadzie w 2007 był 38. i 47. indywidualnie oraz 11. w zawodach drużynowych. W 2009 był 10. w drużynie i 27. indywidualnie. Wziął również udział w konkursie kombinacji norweskiej, w którym zajął 26., ostatnie miejsce. Rok później wziął udział w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Sapporo.

W 2011 wziął udział w zawodach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich 2011. W zawodach drużynowych zespół chiński z Tianem w składzie zajął 4. (ostatnie) miejsce, zdobywając ponad dwukrotnie mniej punktów od trzecich Koreańczyków. W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej zajął 11. miejsce, wyprzedzając jedynie Li Yanga.

W 2017 ponownie wystartował w rywalizacji skoczków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich 2017. Indywidualnie uplasował się na 12. (skocznia normalna; wyprzedził 3 swoich rodaków i Koreańczyka Lee Ju-chana) i 11. (obiekt duży; pokonał dodatkowo Sabirżana Muminowa) pozycji, a w konkursie drużynowym, podobnie jak 6 lat wcześniej, zajął z reprezentacją Chin ostatnie, 4. miejsce.

Zdobywał medale na chińskich igrzyskach zimowych. W trakcie 10. edycji, w 2003, zajął 4. miejsce. W kolejnych zawodach w 2008 zdobył złoto zarówno indywidualnie, jak i w drużynie z Li Yangiem i Wang Jianxunem. W2012 ponownie zdobył złoto w zawodach indywidualnych, a w 2016 indywidualnie sięgnął po srebrny medal.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Zhandonga na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Zhandonga na mistrzostwach świata – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Zhandonga na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Zhandonga na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy skoczkowie narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1983
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006